Дави:
 Дави, Роберт — американский киноактёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Дави () — община в уезде Наханг, провинция Туенкуанг, Вьетнам.